La saison 2016-2017 de EFL Championship est la  de la deuxième division anglaise. La saison débute le 5 août 2016 et se termine le 6 mai 2017. Le championnat oppose en matches aller-retour vingt-quatre clubs professionnels, dont trois promus de League One et trois relégués de Premier League.

A la fin de la saison les deux premiers sont promus en Premier League et les quatre suivants s'affrontent en barrages de promotions pour s’attribuer la dernière place. Les trois derniers sont quant à eux relégués en League One.

Clubs participants 

Un total de vingt-quatre équipes participent au championnat, 18 d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois promus de League One et trois relégués de Premier League.

Légende des couleurs

Changements d'entraîneurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

| align="left" valign="top" width="50%" |

|}

Matchs

Barrages de promotion

Statistiques

Meilleurs buteurs

Triplés de la saison

Récompenses de la saison

Équipe-type 

Équipe-type de Championship 2016-2017 de la PFA :
 Gardien : David Stockdale (Brighton & Hove Albion)
 Défenseurs : Bruno Saltor (Brighton & Hove Albion) Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion) Jamaal Lascelles (Newcastle United) Ryan Sessegnon (Fulham FC)
 Milieux de terrain : Tom Cairney (Fulham FC) Anthony Knockaert (Brighton & Hove Albion) Aaron Mooy (Huddersfield Town) Jonjo Shelvey (Newcastle United)
 Attaquants : Dwight Gayle (Newcastle United) Chris Wood (Leeds United)

Récompenses mensuelles 
Le tableau suivant récapitule les différents vainqueurs des titres honorifiques d'entraîneur et de joueur du mois.

Notes et références 

2016-2017
Angleterre M2
Football M2
Championnat M2